Die Football League First Division 1969/70 war die 71. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 9. August 1969 und endete am 2. Mai 1970.

Der FC Everton gewann mit neun Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Leeds United seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Derby County und Crystal Palace konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der AFC Sunderland und Sheffield Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Huddersfield Town und FC Blackpool ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||17
||25
||19
||17
||23
||25
||24
||23
||20
||25
||23
||23
||22
||27
||25
||24
||25
||27
||22
||24
||20
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1969/70 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1969-70 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1969/70
Fußballsaison 1969/70